

Населені пункти та їхні частини
 Печиська — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Печиська — село в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Печиська — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Печиська — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Печиська — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Печиська — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Печиська — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Печиська — частина міста Короново в Бидґозькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Печиська — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Печиська — частина села Єльниця в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Печиська — частина села Сульмиці в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Печиська — частина села Ступськ у гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Печиська — осада в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Печиська — осада в гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Печиська — осада в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства
 Печиська — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Печиська — лісова осада в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки